Miejscowości:
 Herresbach – miejscowość w Belgii
 Herresbach – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz